Владимир Иванович Степанов:
* Степанов, Владимир Иванович (1866—1896) — российский артист балета.
 Степанов, Владимир Иванович (1938—2002) — советский и российский зоотехник-селекционер, ректор Донского аграрного университета.